Golmayo Torriente ist der Familienname folgender Personen:

 Celso Golmayo Torriente (1879–1924), kubanisch-spanischer Schachspieler
 Manuel Golmayo Torriente (1883–1973), kubanisch-spanischer Schachspieler